«Изумительный мистер Лис» () — сказка известного английского писателя Роальда Даля.

Сюжет 
Боггис, Банс и Бин — три самых жадных и злых фермера, каких только можно представить, — ненавидят мистера Лиса и его семью. Они стреляют в лис из ружей и собираются заморить их голодом. Но мистер Лис намного умнее фермеров, и у него есть хитрый, изумительный план.

Экранизация 
В 2009 году вышел мультфильм «Бесподобный мистер Фокс».

Ссылки 

Английские сказки
Произведения Роальда Даля
Романы, по мотивам которых были созданы оперы